Пара Лизель Хубер / Надежда Петрова — победительницы турнира.

Сеянные 

  Лизель Хубер /  Надежда Петрова (Титул)
  Лиза Реймонд /  Ренне Стаббс (Четвертьфинал)
  Бетани Маттек-Сандс /  Янь Цзы (Четвертьфинал)
  Пэн Шуай /  Елена Веснина ''(Четвертьфинал, снятие Весниной с турнира)

Ход турнира

Ссылки 
 Сетка турнира

Family Circle Cup 2010